Епимахов — фамилия; имеет женскую форму Епимахова.
 Епимахов, Александр Леонидович (род. 1961) — российский политик, депутат Совета Федерации Федерального Собрания РФ первого созыва.
 Епимахов, Николай Михайлович (1919—1989) — старший лейтенант, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.
 См. также 
 Епимахово — название населённых пунктов.